A Serie A 1969–1970-es szezonja volt a Serie A hatvannyolcadik idénye. A győztes a Cagliari lett, ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

A csapatok vezetőedzői

Góllövőlista

Pontszámok fordulóról fordulóra

Kereszttáblázat

Részletes eredmények

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1969-70
 Serie C 1969-70
 Serie D 1969-70
 Prima Categoria 1969-70
 Coppa Italia 1969-70

Megjegyzések

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

További információk
  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1